Список игр, разработанных и изданных компанией Interplay Entertainment.

Изданные игры 
Это неполный список, поэтому он постоянно пополняется. Вы можете помочь, расширив его, но используя при этом только достоверные источники.

A 
 Alone in the Dark, разработанная Infogrames
 Another World, разработанная Delphine Software
 Arc of Time, разработанная Trecision
 Atomic Bomberman
 The Adventures of Rad Gravity
 American Deer Hunting 2000

B 
 Baldur’s Gate — RPG, разработанная BioWare
 Bard’s Tale,
 Battle Chess
 Battlecruiser 3000AD v2, для 3000AD
 Black Dahlia — интерактивное кино, разработанное Take-Two Interactive.
 Blackthorne, разработанная Blizzard Entertainment
 Blood & Magic, A Dungeons & Dragons based RTS developed by Tachyon Studios
 Buzz Aldrin’s Race Into Space Boogerman: A Pick and Flick Adventure C 
 Carmageddon
 Carmageddon II
 Castles
 Castles II: Siege and Conquest
 Clayfighter
 Clayfighter 2
 Clayfighter 63 1/3
 Clayfigher: The Sculptor’s Cut
 Claymates
 Conquest of the New World
 Cyberia, разработанная Xatrix Entertainment, Inc.
 Crazy Cats Love

D 
 Descent, шутер от первого лица, разработанная Parallax Software.
 Descent: FreeSpace, space sim, разработанная Volition
 Die by the Sword
 Draconus: Cult of the Wyrm, лицензированная компанией Sega
 Dragon Wars
 Dungeon Master
 Dungeon Master II

E 
 Earthworm Jim 3D, разработанная VIS Entertainment Ltd.
 Evolva, разработанная Computer Artworks

F 
 Fallout — RPG, internally developed.
 Fallout 2 — RPG, internally developed by Black Isle Studios.
 Forgotten Realms Archives
 FreeSpace 2, space sim, sequel to Descent: FreeSpace, разработанная Volition
 Fragile Allegiance

G 
 Giants: Citizen Kabuto

H 
 Hardwar

I 
 «Icewind Dale», разработанная Black Isle Studios.
 «Icewind Dale II», разработанная Black Isle Studios.

K 
 Kingpin: Life of Crime, developed by Xatrix

 L 
 Learn to Program BASIC Lexi-Cross Lionheart: Legacy of the Crusader — RPG, разработанная Reflexive Entertainment
 Loaded J.R.R. Tolkien's The Lord of the Rings, Vol. I J. R. R. Tolkien’s The Lord of the Rings, Vol. II: The Two Towers The Lost Vikings, разработанная Blizzard Entertainment

 M 
 Mario Teaches Typing, лицензия Nintendo
 Mario's Game Gallery M.A.X.
 M.A.X. 2
 MDK, разработана Shiny Entertainment
 MDK2, разработана Bioware
 Messiah Mummy: Tomb of the Pharaoh N 
 Neuromancer, Action/Adventure game,

 O 
 Of Light and Darkness: The Prophecy

P 
 Planescape: Torment

 R 
 Realms of the Haunting, разработанная Gremlin Interactive
 Redneck Rampage, разработанная Xatrix
 Reloaded Rock 'N Roll Racing, гоночная игра, разработанная Blizzard Entertainment
 Rock & Roll Racing 2:Red Asphalt,игра издана только в США
 RPM Racing
 Run Like Hell (RLH), разработанная Digital Mayhem

S 
 Sacrifice, PC-игра, разработанная Shiny Entertainment
 SimCity Enhanced
 Soulbringer, PC-игра, разработанная Infogrames
 Star Reach (альтернативное название Space Federation)
 Star Trek: 25th Anniversary Star Trek: Judgment Rites Star Trek: Klingon Academy
 Star Trek: New Worlds
 Star Trek: Starfleet Academy
 Star Trek: Starfleet Command
 Star Trek: Starfleet Command II: Empires At War
 Star Trek: Starfleet Command II: Orion Pirates
 Stonekeep, RPG, internally developed
 Super Castles,эксклюзив для Японии изданный для платформы Super Famicom
 Swiv 3D Assault

T 
 Total Recall (NES)

V 
 Virtual Pool, разработанная Celeris
 VR Baseball 99

W 
 Wasteland
 Whiplash, известный за пределами США как Fatal Racing
 Wild 9, разработанная Shiny Entertainment

Y 
 Y2K: The Game

Ссылки 
 Список игр Interplay Entertainment на MobyGames

Interplay Entertainment